New age, movimento religioso
 New age (música), gênero musical

Localidades do Brasil 
 Nova Era (Juiz de Fora), bairro em Minas Gerais
 Nova Era (Minas Gerais), município em Minas Gerais

Álbuns de estúdio 
 Nova Era (álbum), da banda Malta
 Nova Era Glacial, do cantor Tim Maia

Desambiguações de topônimos